O Bahrain Sports Club é um clube de futebol situado na cidade de Muharraq, no Barém. A equipe compete no Campeonato Bareinita de Futebol.

História 
O clube foi fundado em 1958.

É atualmente o terceiro maior campeão Bareinita de futebol com cinco conquistas, a última em 1989.

Títulos 

  Campeonato do Bahrein: 5 (1967-68, 1977-78, 1980-81, 1984-85 e 1988-89)
  Copa do Rei: 2 (1970 e 1971)

Futebolistas estrangeiros 
  Rodrigo Felix

Ligações externas 
 [ Sítio oficial]

Clubes de futebol do Barém
Clubes de futebol fundados em 1928